Великий сгон — насильственное переселение (депортация) жителей Правобережья (Поднепровья) на Левобережную Украину, организованное гетманом Иваном Самойловичем в 1678—1679 годах.

Самойлович пытался воссоединить казацкую Украину силой, опираясь на московские войска. Поэтому одной из целей переселения было истощить своих противников, и оставить их без подданных. Однако присоединить Правобережье Иван Самойлович так и не смог, поскольку в борьбе за него сталкивались интересы Речи Посполитой, Московского государства и Османской империи.

Следует иметь в виду, что в период Руины (1660—1680-е годы) из Правобережья на Левобережье происходили более или менее массовые добровольные переселения; особенно массовые произошли в 1674 и 1675 годах, когда население убегало от войска Речи Посполитой.

Предпосылки 
В 1674—1678 годах Правобережная Украина была ареной борьбы между Османской империей и Московским царством с участием украинского казачества. Это вылилось в активные военные действия, известные как Чигиринские походы.

В январе 1679 года Юрий Хмельницкий с османским отрядом и татарской ордой вторгся на Левобережье в Переяславский и Левобережный полки. Самойлович отправил против нападающих Полтавский, Гадячский, Миргородский и Компанейский полки, а также московских ратников Григория Косагова. В результате Юрий Хмельницкий вынужден был отступить на правый берег Днепра.

Чтобы лишить Юрия Хмельницкого поддержки, а также средств для содержания османских гарнизонов, гетман Иван Самойлович прибегает к жестокой акции на Правобережье — уничтожению сел и переводу населения на левый берег.

Следствием данного договора стал Великий сгон населения Правобережья на Гетманщину, выполненный по приказу московского правительства весной 1679 года. Эту операцию выполнил Семен Самойлович, сын гетмана Ивана Самойловича.

Примечания 

История Украины с XIV века по 1795 год
Депортация
1678 год
1679 год